Bettinus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Zucchius und nördlich von Kircher.
Der Kraterrand ist nur wenig erodiert, die Innenhänge sind terrassiert, das Innere ist weitgehend eben und weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Jesuiten, Astronomen und Mathematiker Mario Bettini offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Bettinus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)